Вейсенгоф () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Вейсенгоф, Ян (1774—1848) — генерал-лейтенант Царства Польского, участник Польского восстания 1830—1831 годов.
 Вейсенгоф, Генрих (1859—1922) — художник.
 Вейсенгоф, Юзеф (1860—1932) — польский прозаик, поэт, литературный критик.